Accola puede referirse a:

 Paul Accola, esquiador suizo;
 Candice Accola, actriz y cantante estadounidense; o
 un sinónimo del género de arañas Masteria.